Die Super League Darts 2014 (offiziell Bull’s Super League Darts Germany 2014) war ein Qualifikationsturnier, welches von der Professional Darts Corporation (PDC) zum zweiten Mal veranstaltet wurde. Es diente der Ermittlung eines deutschen Teilnehmers an der PDC World Darts Championship 2015.

Das Turnier begann am 11. Januar 2014 mit dem ersten Spieltag und endete am 22. November 2014 mit den Play-Offs.

Den Sieg sicherte sich Max Hopp, welcher im Finale Sascha Stein mit 10:8-legs schlagen konnte.

Qualifikation 
An der zweiten Ausgabe der Super League Darts nahmen 16 Spieler teil, von denen sich 11 in der Vorjahressaison qualifiziert haben. Tomas Seyler zog seine Teilnahme zurück, weshalb eine Wildcard an Michael Hurtz vergeben wurde. Die restlichen 4 Plätze wurden durch den Super League Qualifier vergeben. Das Qualifikationsturnier fand am 10. Januar 2014 in Münster statt.

Folgende Spieler waren Teil der Super League Darts 2014:

Vorrunde 

An insgesamt 5 Turnierwochenenden werden die Vorrundenspiele ausgetragen. Gespielt wird an jedem Turnierwochenende im Modus Jeder gegen Jeden. Jeder Sieg bringt hierbei einen Punkt. Die 8 besten Spieler qualifizieren sich am Ende der Vorrunde für die Play-Offs. Die Spieler auf den Plätzen 15 und 16 steigen aus der Super League ab. Der Spieler auf dem 14. Platz darf erneut beim Super League Qualifier antreten.
Die Vorrundenspiele werden im Modus Best of Legs und der Spielvariante Double-Out gespielt. Ein Leg gewinnt der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs muss auf ein Doppelfeld erfolgen. Der Spielmodus ist best of 11 legs.

Spielorte

Tabelle

Play-Offs 
Die Play-Offs fanden am 22. November 2014 in Darmstadt statt.

Modus 
Die acht verbliebenen Spieler wurden anhand ihrer Tabellenposition in zwei Gruppen eingeteilt, in welcher Jeder gegen Jeden spielt. Der Spielmodus war erneut best of 11 legs. Die Gruppenersten und Gruppenzweiten spielten dann in einem Halbfinale mit dem Modus best of 15 legs die zwei Finalisten aus. Das Finale wurde im Modus best of 19 legs ausgetragen.

Ergebnisse 

Gruppe A

Gruppe B

Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft 
Max Hopp schaffte ebenfalls die Qualifikation für die PDC World Darts Championship 2015 über die PDC Pro Tour Order of Merit. Der freigewordene Startplatz wurde an den Finalisten Sascha Stein vergeben. Dieser konnte nach seinem 4:1-Vorrundensieg über den Finnen Kim Viljanen und dem 3:1-Erstrundensieg gegen den Engländer Stuart Kellett erst durch den Niederländer Michael van Gerwen gestoppt werden, welcher in mit 4:1 in sets besiegte.

Weblinks 
 Spielbericht auf dartn.de
 Spielbericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2014
Dartveranstaltung 2014